Ольга Найдёнов:
 Найдёнова, Ольга Владимировна (род. 1987) — российская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании.
 Найдёнова, Ольга Сергеевна (1913—1996) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.